

Patronyme 

 Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799), écrivain et dramaturge français ;
 Jean-Pierre de Beaumarchais (1944-), bibliographe français.

Toponyme 

 Boulevard Beaumarchais, artère des ,  et  de Paris  ;
 Théâtre Beaumarchais, salle de théâtre parisienne.

Titre 

 Beaumarchais, l'insolent, film français d’Édouard Molinaro (1996).